Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2016 je šestnajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 17. in 20. marcem 2016 v dvorani Oregon Convention Center v Portlandu, ZDA. Udeležilo se ga je 487 atletov iz 137-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2016
2016 v športu
Športne prireditve v ZDA
Portland, Oregon